Das Mixed der Australian Open 1992 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war die Paarung Jeremy Bates und Jo Durie. Das Finale gewann die Paarung Mark Woodforde und Nicole Provis in drei Sätzen gegen Todd Woodbridge und Arantxa Sánchez Vicario.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
1992